José Luis López Aranguren (1909 - 1996), filòsof i assagista espanyol.
 José Luis López i Carrasco (Barcelona, 1973), sindicalista i alcalde de Cànoves i Samalús des del 2007.
 José Luis López Cerrón (Valladolid, 1956) ciclista espanyol.
 José Luis López de Lacalle (1938 - 2000), periodista basc.
 José Luis López Rose (1949), militar espanyol.
 José Luis López Vázquez (Madrid, 1922 - 2009) actor espanyol.